

Patronyme 

 Carole Fredericks, chanteuse américaine ;
 Ellsworth Fredericks, directeur de la photographie américain ;
 Frank Fredericks, athlète namibien ;
 Fred Fredericks, auteur de comics américaine ;
 Henry Fredericks, musicien de blues américain ;
 Lucinda Fredericks, cavalière australienne ;
 Neal Fredericks, directeur de la photographie américain ;
 Ryan Fredericks, footballeur anglais ;
 Sawyer Fredericks, chanteur américain ;
 Stanton Fredericks, football international sud-africain.

Toponyme 

 .

Divers 
 Fredericks Goldman Jones, un trio vocal américano-franco-gallois de variété française
 Fredericks Goldman Jones, le premier album du précédent trio vocal

Voir aussi 
 

Patronyme anglais